MCT est un sigle qui peut désigner :

 un thyristor MCT , ou en anglais : MOS Controlled Thyristor ;
 la Manufacture des cigarettes du Tchad ;
 Microsoft Certified Trainer , un certificat de Microsoft ;
 modèle conceptuel des traitements  ;
 Mars Colonial Transporter, projet de lanceur spatial de la société SpaceX destiné à la colonisation de Mars. Depuis sa présentation en 2016, il a été renommé Interplanetary Transport System (ITS) ;
 mémoire à court terme, en psychologie ;
 le  Modèle de Transfert Belief/Support, en probabilités et statistique ;
 mct, mètre courant (une unité de mesure non officielle utilisé en BTP et gestion de réseaux de voirie) ;
 l'entreprise Menard Competition Technologies, constructeur britannique de moteurs d'automobiles (dont ceux utilisés en Superleague Formula notamment) ;
 l'Aéroport international de Mascate, selon la codification AITA ;
 Ministère de la Cohésion des territoires, en France ;
 médecine traditionnelle chinoise.